Gym Tony és una sèrie de televisió de comèdia d'esquetxos espanyola produïda per Mediaset España en col·laboració amb La Competencia per la seva emissió a Cuatro ue es va emetre en aquest canal des del 17 de desembre de 2014 i fins al 16 d'abril de 2016. Després de vuit mesos des de la seva fi, en 2017, es va anunciar que la sèrie continuaria a FDF. Des del dilluns 17 d'abril de 2017 la sèrie continua de dilluns a divendres a les 17:00h. a Cuatro i a les 22:00h. en redifusió a Factoría de Ficción, rebatejada amb el nom de Gym Tony LC, i a diferents hores es repeteix Gym Tony a Factoría de Ficción.

Història 
El 9 de gener de 2015, Cuatro confirma la renovació de la sèrie per una segona temporada després del bon acolliment de l'audiència. L'11 de febrer de 2015 es donen a conèixer els nous fitxatges per a la segona temporada, la segona tanda d'episodis compta amb les incorporacions de Eduardo Gómez, Carmen Ruiz i Pepa Rus i les baixes d'Antonia San Juan i Gerald B. Fillmore. El 19 de febrer de 2015 es dona a conèixer la incorporació de l'actor i presentador Leo Rivera a la sèrie a través de Vertele. es donen a conèixer els fitxatges de Daniel Muriel, Toni Acosta, Chanel Terrero i Eduardo Casanova.

A principis de febrer de 2016, s'anuncia que la sèrie finalitzarà en la seva quarta temporada a principis de primavera d'aquest any degut al desgate d'audiència que venia collint. A partir del 22 de febrer de 2016, la cadena decideix canviar els últims capítols de la sèrie a les sobretaules des de les 16:00h, no obstant això després dels baixos resultats d'audiència obtinguts pel seu successor en el Access Time, la cadena va tornar a traslladar la sèrie al prime time el 7 de març de 2016.

El 16 d'abril de 2016 es va emetre l'últim capítol de la sèrie després de 313 capítols i un any i mig de durada.

El dia 24 de novembre de 2016, s'anuncia la renovació de la sèrie per una cinquena temporada després de vuit mesos des de la seva cancel·lació en Cuatro, aquesta vegada per a emetre's en FDF amb el nom de Gym Tony LC.

Argument 
Gym Tony és un gimnàs de barri que es troba enfront del bar "Tony's After Güor". El gimnàs està regentat per Tony. Diversos veïns del barri, com Secundina, acudeixen a posar-se en forma a aquest singular lloc amb les seves classes d'aeròbic, fitness… capitanejades per Tito. També es troba una piscina, en la qual es localitza a Juanito "Trabuco", un socorrista que no sap nedar. Altres escenaris de la trama inclouen els vestuaris i la sauna.

Repartiment

1a temporada

Repartiment principal 
 Iván Massagué - Antonio "Tony" Rubirosa 
 Santi Rodríguez - José Vicente Velasco 
 Tomás Pozzi - Maximiliano "Maxi" Kempes
 Mariam Hernández - Nieves López Gómez 
 Gerald B. Fillmore - José María "Chema" Gutiérrez
 David Amor - Evaristo "Tito" Escudero Nogales 
 Miriam Cabeza - Vanessa 
 Usun Yoon - Shiroko Nuku Nuku 
 Carlos Chamarro - Julio Sarasola 
 Mar Abascal - Pilar Macías 
 Juanma Cifuentes - Miguel "Miguelón" Rondón 
 Antonia San Juan - Berta Palomero

Repartiment recurrent 
 Alberto Lozano - Fermín (Capítol 1)
 Ramón Merlo - Jesús Tomás Dado (Capítol 1)
 Leo Harlem - Profesor de aerobic (Episodi 4)
 Cristina Alcázar - Patricia Márquez Escobar (Episodi 4)
 Silvia Maya - Ligue de Tony (Episodi 8)
 Fermí Herrero - Inspector de urbanismo (Episodi 10)
 Pablo Martín - Sebastián Casanova (Episodi 10)
 Alberto Lozano - Comprador de arte (Episodi 10)
 Nacho López - Chapuzas (Episodi 11)
 Eduard Iosif - Fontanero (Episodi 11)
 Verónika Moral - Reportera de TV (Episodi 14)
 Vanesa Cano - Chica que se apunta al gym (Episodi 15)
 Resu Morales - Madre de la chica (Episodi 15)
 Carmen Vique - Macarena Velasco (Episodi 23)
 Andoni Agirregomezkorta - Mariano "Max Power" (Episodi 24)
 César Vea - Inspector de hacienda (Episodi 26)
 Miguel Barberá - Alberto (Episodi 26)
 Ariana Martínez - Prima de Nieves (Episodi 28)
 Bermúdez - Hombre Guía Masculín (Episodi 35)
 África Luna de Tena - Dueña del gato (Episodi 36)
 Elvira Cuadrupani - Reportera de televisión (Episodi 38; Episodi 43)
 Sebastián Fernández - Repartidor de pedidos (Episodi 39; Episodi 44)
 Paula Galimberti - La gordita (Episodi 40)
 Javier Veiga - Ell mateix (Episodi 40)
 David Galindo - El tío de la sauna (Episodi 41)
 Rober Bodegas - Amigo cartero de Velasco (Episodi 45)
 José Bustos - Jefe de Julio (Episodi 48)
 Sandra Ferrús - Ligue gafe de Tony (Episodi 48)
 José Troncoso - Amigo de Tony de toda la vida que resulta ser gay (Episodi 50)
 Víctor Massán - Profesora de zumba (Episodi 52)
 Luis G. Gámez - Anciano del Inserso (Episodi 53)
 Sara Gómez - Ligue de Tony (Episodi 53)
 Angy Fernández - Ángela (Episodi 54)
 Alberto Casado - Ojeador de otro gimnasio (Episodi 57)

2a temporada

Repartiment principal 
 Iván Massagué - Antonio "Tony" Rubirosa 
 David Amor - Evaristo "Tito" Escudero Nogales 
 Santi Rodríguez - José Vicente Velasco 
 Mar Abascal - Pilar Macías 
 Miriam Cabeza - Vanessa 
 Mariam Hernández - Nieves López Gómez 
 Toni Acosta - Raquel 
 Daniel Muriel - Eduardo "Edu" Valdivia 
 Tomás Pozzi - Maximiliano "Maxi" Kempes
 Leo Rivera - Cristóbal Pérez 
 Juanma Cifuentes - Miguel "Miguelón" Rondón 
 Eduardo Gómez - Juan "Juanito" Sánchez "Trabuco" 
 Carmen Ruiz - Petra Palomero 
 Pepa Rus - Secundina "Secun" García
 Eduardo Casanova - Chencho Gómez Lechón 
 Carlos Chamarro - Julio Sarasola (Episodi 85/20 - Episodi 170/105)
 Patricia Conde - Loly 
 Usun Yoon - Shiroko Nuku Nuku 
 Chanel Terrero - Deisy

Repartiment episòdic 
 Javier Mora - Juan Carlos "Juancar" (Episodi 65/1)
 Manolo Lama - Ell mateix, tras nombrar a Trabuco como nuevo socorrista es el invitado estrella para la inauguración de la piscina (Episodi 66/2)
 Sebastián Fernández - Adolfo Álavarez (Episodi 66/2)
 María Espejo - Aspirante a recepcionista (Episodi 66/2)
 Rafael Ramos - Johnny Sánchez (Episodi 74/7)
 Jaime García - Colegial (Episodi 78/12)
 Juan Carlos Martín - Director del Reality (Episodi 81/15)
 Patricia Conde - Rosy (Episodi 98/33)
 Fran Perea - Ell mateix (Episodi 107/42)
 Ángel Pan - Empresario chino (Episodi 117/52)

3a temporada

Repartiment principal 
 Iván Massagué - Antonio "Tony" Rubirosa
 Carmen Ruiz - Petra Palomero
 David Amor - "Tito" Escudero Nogales 
 Santi Rodríguez - José Vicente Velasco 
 Tomás Pozzi - Maximiliano "Maxi" Kempes
 Mariam Hernández - Nieves López Gómez 
 Miriam Cabeza - Vanessa 
 Mar Abascal - Pilar Macías 
 Adam Jezierski - Cristian 
 Javi Coll - Julián Cascorro 
 Daniel Muriel - Eduardo "Edu" Valdivia 
 Toni Acosta - Raquel 
 Pablo Carbonell - Odiseo Gallardón 
 Pepa Rus - Secundina "Secun" García
 David Fernández - Evaristo
 Patricia Conde - Loly 
 Leo Rivera - Cristóbal Pérez
 Carlos Chamarro - Julio Sarasola 
 Eduardo Gómez - Juan "Juanito" Sánchez "Trabuco" 
 Sara Gómez - Mayka Vega 
 Cristina Alcázar - Patricia Márquez Escobar 
 Rodrigo Poisón - Héctor Barroso 
 Iñaki Miramón - Perico Valcarce
 Max Marieges - Kenny 
 María Hervás - Miranda Lily 
 Chanel Terrero - Deisy

Repartiment secundari 
 María Luisa Mayol - Sabina Kempes
 Christian Sánchez - Richard, "El Richi"

Repartiment episòdic 
 Óscar Higares - Ell mateix (Episodi 174/4)
 Fernando Esteso - Jefe de Patricia (Episodi 185/15)
 Dvicio - Ellos mismos (Episodi 186/16)
 Edurne - Leyre (Episodi 187/17)
 Carmen Lomana - Mili (Episodi 188/18 y 275/105)
 Merche - ella mateixa (Episodi 190/20)
 Ismael Beiro - Damien (Episodi 191/21)
 Laura Sánchez - Diana (Episodi 192/22)
 Fernando Romay - Mafioso (Episodi 193/23)
 Javi Martín - Antiguo propietario de Míster Cohecho (Episodi 195/25)
 Eloy Arenas - Atracador del Gym Tony (Episodi 196/26)
 Miguel Abellán - Ell mateix (Episodi 197/27)
 Vicky Martín Berrocal - ella mateixa (Episodi 198/28)
 Rafa Martín - Director de Casting (Episodi 201/31)
 Pablo López - Ell mateix (Episodi 202/32)
 Lolita Flores - La Esfinge (Episodi 203/33)
 Ramoncín - Juan Francisco "Juanfran" (Episodi 208/38)
 Agustín Jiménez - Ginés (Episodi 211/41)
 Almudena Cid - Natalia (Episodi 212/42)
 Xuso Jones - Ricardo (Episodi 213/43)
 Quique Jiménez - Torito (Episodi 217/47)
 Pablo Puyol - Fernando (Episodi 218/48)
 Mónica Martínez - Judith (Episodi 220/50)
 Álvaro de la Lama - Hipólito (Episodi 220/50)
 Jesús Calleja - El mismo (Episodi 220/50)
 Laia Alemany - Blanche (Episodi 222/52)
 Fran Dieli - (Episodi 222/52)
 Berta Collado - Tomasa (Episodi 223/53)
 Nerea Garmendia - Melani Roca (Episodi 226/56)
 Sayago Ayuso - Guionista (Episodi 226/56)
 Juan Muñoz - Ex amor de Secundina (Episodi 227/57)
 Fernandisco - Hombre del que se enamora Nieves por su voz (Episodi 229/59)
 Javier Veiga - Voz radio (Episodi 233/63)
 Raúl Gómez - Amigo de la infancia de Nieves (Episodi 233/63)
 Enrique Asenjo - (Episodi 236/66)
 Álex Hernández - El Ruedas (Episodi 236/66)
 Elena Furiase - Paula "Pau" (Episodi 240/70)
 Luis Larrodera - Adolfo (Episodi 242/72)
 Antonio Orozco - Ell mateix (Episodi 243/73)
 Christian Sánchez - Richard "El Richi" (Episodi 251/81; Episodi 278/108)
 Manu Tenorio - Psicólogo (Episodi 261/91)
 Alejandro Navamuel - (Episodi 262/92)
 Juanma Díez - (Episodi 263/93)
 Amelia Guede - Novia de Perico y Tito (Episodi 270/100)
 Sergio Pazos - Familia de Evaristo (Episodi 270/100)
 Auryn - Ellos mismos (Episodi 275/105)
 Enrique Arce - Padre de Christian (Episodi 277/107)
 Rocío Muñoz Cobo - (Episodi 282/112)

4a temporada

Repartiment principal 
 Iván Massagué - Antonio "Tony" Rubirosa 
 Carmen Ruiz - Petra Palomero 
 David Amor - Evaristo "Tito" Escudero Nogales 
 Santi Rodríguez - José Vicente Velasco 
 Tomás Pozzi - Maximiliano "Maxi" Kempes
 Mariam Hernández - Nieves López Gómez 
 Miriam Cabeza - Vanessa 
 Mar Abascal - Pilar Macías 
 Adam Jezierski - Christian 
 Javi Coll - Julián Cascorro 
 Toni Acosta - Raquel
 Pepa Rus - Secundina "Secun" García
 Patricia Conde - Loly 
 Leo Rivera - Cristóbal Pérez
 Carlos Chamarro - Julio Sarasola 
 Eduardo Gómez - Juan "Juanito" Sánchez "Trabuco" 
 Sara Gómez - Mayka Vega 
 Cristina Alcázar - Patricia Márquez Escobar 
 Rodrigo Poisón - Héctor Barroso 
 Iñaki Miramón - Perico Valcarce
 María Hervás - Miranda Lily
 María Alfonsa Rosso - María Luisa Medrano Fernández
y amb la col·laboració especial de 
 Enrique San Francisco - Antonio Rubirosa

Repartiment episòdic 
 Héctor Cerballo - Hombre del champú (Episodi 284/4)
 Marta González de la Vega - Mamen (Episodi 286/6)
 Jorge Javier Vázquez - Ell mateix (Episodi 286/6)
 Álvaro de la Lama - Hipólito "Poli" (Episodi 288/8)
 Máximo Valverde - Cañoñazo Peralta (Episodi 289/9)

Episodis i audiències

Primera temporada (2014-2015)

Segona temporada (2015)

Tercera temporada (2015 - 2016)

Quarta temporada (2016)

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial > cuatro.com
 Tots els programes íntegres > mitele.es

Sèries de televisió espanyoles
Sèries de televisió començades el 2014